Mike McCormack ist der Name folgender Personen:

* Mike McCormack (Politiker) (1921–2020), US-amerikanischer Politiker
 Mike McCormack (Footballspieler) (1930–2013), US-amerikanischer American-Football-Spieler und -Trainer
 Mike McCormack (Autor) (* 1965), irischer Schriftsteller

Siehe auch:

 Michael McCormack
 Mike McCormick